Капула има више значења:

 Капула (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Капула (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Капула (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Капула (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Капула (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капула (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Капула (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Капула (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Капула (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Капула (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Капула (Контла де Хуан Куамази), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Капула (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику